Биљана (Харманли, 24. децембар 1982) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Биљана Христова Друмева.

Дискографија

Албуми 
 -{Омагьосан свят}- (2006)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи